Alpy Monte Leone – Świętego Gotarda, Alpy Lepontyńskie Północnozachodnie (wł. Alpi del Monte Leone e del San Gottardo, Alpi Lepontine Nord-occidentali niem. Monte Leone - Sankt Gotthard-Alpen) (kod SOIUSA I/B-10.I) – proponowana podsekcja Alp Lepontyńskich (I/B-10), części Alp Zachodnich. Leży na pograniczu Włoch (region Piemont) i Szwajcarii (kantony: Valais, Ticino, Uri i Gryzonia). 

Podsekcja ta graniczy z: Alpami Berneńskimi na północy, Alpami Adula na wschodzie, Alpami Ticino i Verbano na południu oraz z Alpami Mischabel i Weissmies (część Alp Pennińskich) na południowym zachodzie. Składać ma się z dwóch nadgrup (wł. supergruppi) klasyfikacji SOIUSA: Monte Leone oraz Masywu Świętego Gotarda.

Najwyższe szczyty:
 Monte Leone - 3552 m,
 Blinnenhorn - 3374 m,
 Helsenhorn - 3274 m,
 Punta di Terrarossa - 3246 m,
 Punta d’Arbola - 3235 m,
 Monte Cervandone - 3210 m,
 Punta del Rebbio - 3195 m,
 Pizzo Rotondo - 3192 m,
 Punta di Mottiscia - 3181 m,
 Punta Marani - 3108 m,
 Witenwasserenstock - 3084 m,
 Chüebodenhorn - 3070 m,
 Piz Blas - 3023 m,
 Pizzo Centrale - 3003 m,
 Punta Gallina - 2999 m,
 Pizzo Lucendro - 2964 m,
 Pizzo Diei - 2906 m,
 Monte Cistella - 2880 m,
 Monte Cazzola - 2330 m.

Bibliografia 
 Sergio Marazzi. Atlante Orografico delle Alpi. SOIUSA. Pavone Canavese (TO), Priuli & Verlucca editori, 2005.

Góry Włoch
Pasma Alp Zachodnich
Góry Szwajcarii